Isenvad (plaats), plaats in Denemarken
 Isenvad (parochie), parochie in Denemarken